Baboszewo (plaats), plaats in Polen
 Baboszewo (gemeente), gemeente in Polen